Le facteur de mobilité est à la fois une norme et un chiffre-clé de l’industrie informatique permettant d’évaluer les paramètres de performance mobile des ordinateurs portables. Trois indicateurs comptent particulièrement pour les utilisateurs professionnels et les hommes d’affaires en déplacement : l’autonomie, le poids et la robustesse.

Le facteur de mobilité simple met en relation l’autonomie d'un ordinateur portable et son poids en kilogrammes (accumulateurs compris). On obtient le facteur de mobilité élargi en multipliant le quotient (autonomie/poids en kg) par la résistance de l’ordinateur portable à la pression (kgf). Ces indicateurs permettent d’effectuer une comparaison transparente entre les différents modèles d’une catégorie d’ordinateurs portables.

Notes et références 

Terminologie de l'informatique
Ordinateur portable